«Bagnoles» puede referirse a:
 Bagnoles, comuna del departamento francés de Aude.
 Bagnoles-de-l'Orne, comuna delegada del departamento francés de Orne.
 Bagnoles-de-l'Orne-Normandie, comuna nueva del departamento francés de Orne.